Belgio
 Bellaire – antico comune, ora parte di Beyne-Heusay
 Stati Uniti d'America
 Bellaire – capoluogo della Contea di Antrim, Michigan
 Bellaire – villaggio della Contea di Belmont, Ohio
 Bellaire – città della Contea di Harris, Texas